«После́дние дни Помпе́и» () — художественный фильм 1959 года, поставленный  и Серджо Леоне по мотивам одноимённого романа Э. Бульвер-Литтона (1834), рассказывающего о трагической гибели древнего города Помпеи.

Сюжет 

Вернувшись из долгого похода, центурион Главк узнаёт, что его отец убит неизвестными. Обуреваемый жаждой мести, он начинает поиски.

В Помпеях происходят многочисленные страшные и загадочные убийства, в которых римские власти обвиняют первых христиан. Однако кровавый след ведёт во дворец правителей города.

Неистовая стихия обрушивается на Помпеи и его жителей. Под градом камней и обломков зданий погибает красивейший город, а с ним и его коварный правитель.

В ролях

Производство 
Во время съёмок режиссёр  заболел и не мог продолжать работу, поэтому бо́льшую часть сцен ставил Серджо Леоне, который работал ассистентом режиссёра и не был указан в титрах в качестве режиссёра фильма.

Для Стива Ривза этот фильм стал трагичным. Он получил травму плеча, которая поставила крест как на карьере культуриста, так и впоследствии на его кинокарьере.

Примечания

Литература 
 
 

Фильмы Германии 1959 года
Фильмы Испании 1959 года
Фильмы Италии 1959 года
Исторические фильмы Германии
Исторические фильмы Италии
Исторические фильмы о I веке
Экранизации романов Великобритании
Фильмы Серджо Корбуччи
Пеплумы
Фильмы о вулканах
Экранизации литературных произведений
Фильмы на английском языке